Штепа — фамилия.

Известные носители 
 Штепа, Александр Владимирович (род. 1979) — российский легкоатлет-многоборец.
 Штепа, Андрей Семёнович (?—1937) — деятель спецслужб, заместитель наркома внутренних дел Крымской АССР.
 Штепа, Антон Игнатьевич (1903—2005) — заслуженный мастер народного творчества, резчик по дереву.
 Штепа, Борис Григорьевич (1922—1999) — советский учёный в области мелиорации.
 Штепа, Вадим Владимирович (род. 1970) — российский философ, поэт, публицист.
 Штепа, Валерий Дмитриевич (род. 1946) — украинский политик.
 
 Штепа, Евгений Юрьевич (род. 1963) — советский и российский хоккеист, российский тренер.
 Штепа, Екатерина Сергеевна (род. 1987) — российская легкоатлетка.
 Штепа, Наталия Петровна (род. 1951) — украинский политик.
 Штепа, Неля Игоревна (род. 1962) — глава города Славянска (2010—2014).
 Штепа, Павел (1897—1980) — украинский публицист и журналист, участник революции и гражданской войны на Украине 1917—1921 годов.
 Штепа, Сергей Сергеевич (род. 1990) — украинский фотограф, журналист. Народный депутат Украины.

См. также 
 Штеппа, Константин Феодосьевич (1896—1958) — украинский историк-византинист, деятель эмиграции.